DiRT Rally — автосимулятор, пятая игра в серии DiRT, разработанной компанией Codemasters. На ПК в раннем доступе игра вышла 27 апреля 2015 года и распространялась через сервис Steam. На консолях PlayStation 4 и Xbox One финальная версия игры была выпущена 5 апреля 2016 года.  Feral Interactive выпустил игру для Linux 2 марта 2017 года, и для macOS - 16 ноября 2017 года.

Геймплей 
DiRT Rally возвращает игроков к истокам серии, будучи скорее автосимулятором, нежели аркадной гонкой. В игре представлены возможности смены времен суток и погодных условий, игроков ожидает оригинальная система повреждений и ремонта авто. Заниматься ремонтом и улучшением машин будут четыре механика, отныне входящих в команду игрока. С каждым специалистом необходимо индивидуально обговаривать условия, включающие сумму жалованья и срок действия соглашения. Как отмечается, продление контракта повышает навыки инженера и открывает эксклюзивные предметы улучшения. По заверениям разработчиков, модель поведения автомобилей подверглась основательной переработке. Благодаря новому физическому движку машины по-разному реагируют при прохождении одного и того же участка, а покрытие трассы и выбранные настройки серьезно влияют на результат заезда. Сама игра тоже преобразилась внешне за счет модифицированной версии графического движка EGO, который также используется в F1 2015.

История 
27 апреля 2015 года DiRT Rally вышла версия в раннем доступе и располагала только тремя раллийными трассами: в уэльском графстве Поуис, Монте-Карло и греческом округе Арголида. Треки были поделены на 36 этапов, которые отличаются не только местом старта и финиша, но и погодными условиями, а также типом дорожного покрытия. До официального релиза перечень трасс пополнялся через бесплатные обновления: создатели отказались от идеи с внутриигровым магазином и микроплатежами. 7 декабря 2015 года вышла полная версия игры в Steam, а версия на физических носителях, а также версии для PlayStation 4 и Xbox One вышли 5 апреля 2016 года.

В игре большое количество машин самых различных классов. Ранняя версия доступа содержала автомобили с 60-х, 70-х, 80-х годов, группы В, группы А, 2000—2010 и современные раллийный автомобили. Несмотря на небольшой размер, в раннем доступе игра получила положительные отзывы. Игровой движок DiRT Rally, EGO 3.0, ранее применялся в таких играх как F1 2013, F1 2014, GRID 2 и GRID Autosport.

Реакция 
Игра получила преимущественно положительные оценки критиков. Российское издательство «Игромания» поставило игре максимальную оценку, назвав «лучшей представительницей жанра на данный момент». Также игра была названа гонкой года по версии того же издательства.

Примечания

Ссылки 

Игры для PlayStation 4
Игры для Windows
Игры для Xbox One
Компьютерные игры, разработанные Codemasters
Компьютерные игры, изданные Codemasters
Colin McRae Rally
Компьютерные игры, разработанные в Великобритании
Игры на движке EGO
Гоночные компьютерные игры
Симуляторы ралли
Игры для Linux